

Geografia 
 Circondario di Leer – circondario della Bassa Sassonia in Germania
 Leer –  città della Bassa Sassonia in Germania

Persone 
 Aisha Praught-Leer – siepista e mezzofondista giamaicana con cittadinanza statunitense 
 Benjamin van Leer – calciatore olandese
 Thijs van Leer –  musicista, cantante e compositore olandese
 Thomas Leer – musicista scozzese